Erewash kan syfta på:

 Erewash (valkrets), Derbyshire, Storbritannien
 Erewash District – ett distrikt i Derbyshire, Storbritannien
 Erewash (flod) – en flod i Storbritannien